Bubble and squeak – piatto britannico
 Bubble and Squeek – serie animata britannica
 Bubble and Squeak – videogioco del 1994
 Bubble and Squeak – extended play di Tom Jenkinson del 1996